De Campeonato Paulista série B2 was het vijfde niveau van het staatskampioenschap voetbal van São Paulo. De competitie werd in 1978 opgericht en reeds in 1980 weer afgevoerd. In 1994 werd de competitie heringevoerd. Van 2001 tot 2003 was er met de Série B3 zelfs nog een zesde klasse onder de Série B2. Na het seizoen 2004 werden de Séries B1 en B2 samengevoegd tot de  Segunda Divisão.

Naamswijzigingen
 1978-1979: Terceira Divisão
 1994-2004: Série B2

Overzicht kampioenen
 1978 -  Bragantino
 1979 -  Cruzeiro
 1980-1993 - Niet gespeeld
 1994 -  Orlândia
 1995 -  São Joaquim
 1996 -  Valinhos 
 1997 -  Oeste
 1998 -  Guapira
 1999 -  Flamengo de Guarulhos 
 2000 -  ECO 
 2001 -  Primavera
 2002 -  ECUS
 2003 -  Jalesense
 2004 -  Taboão da Serra

Eeuwige ranglijst 

Campeonato Paulista